Урбас:

 Урбас, Грегор (род. 1982) — словенский фигурист выступавший в одиночном разряде.
 Урбас — песчаный холм на Куршский косе, находится на территории посёлка Нида.